Balai Panjang (Lareh Sago Halaban), een plaats in Indonesië
Balai Panjang (Payakumbuh Selatan), een plaats in Indonesië